Ной — ім'я, прізвище та топонім.

Ім'я 
 Ной ( Ноах — «заспокоючий» — "той, що заспокоює", «умиротворяючий») — чоловіче особисте ім'я (хоча в сучасності зустрічається й у жінок як Ноа).
 Ной — біблійний патріарх, який побудував Ковчег Ноя і врятувався на ньому разом із родиною та представниками тваринного світу під час Всесвітнього потопу. Йому присвячені:

 Ноах — тижнева глава П'ятикнижжя (Тори, Септуагінти).
 «Ной» — остання опера Фроманталя Галеві, закінчена його зятем, Жоржем Бізе (бл. 1865, перша постановка — 1885).
 «Ной»  — художній фільм Даррена Аронофскі (США, 2014).

Прізвище 
 Ной, Алоїз (1925—? ) — люксембурзький шахіст.
 Ной, Йосип Соломонович (1923—1997) — вчений-юрист, професор, автор праць в галузі права.
 Ной, Март (нар. 1954) — нідерландський футбольний тренер.
 Ной, Пінхас (1935—2016) — ізраїльський військовослужбовець, нагороджений медаллю «За героїзм».
 Ной, Ріс (нар. 1988) — англійський актор.
 Ноа, Тревор (рід. 1984) — південноафриканський комік і актор.
 Ной, Хайн-Дірек (1944—2017) — західнонімецький метальник диска.

Топонім 
  — річка в Таїланді.
 Ной — поселення в Партизанському районі Красноярського краю, входить до Імбежської сільради.

Інше 
  — сорт білого винограду.
 «Ноах (футбольний клуб)» (або «Ной») — вірменський футбольний клуб з Єревана.
 Ной — позасистемна одиниця виміру рівня шуму.

Див. також 
 Neu! — німецька музична група.
  — індонезійська музична група.
 Toyota Noah — мінівен, що випускається компанією Toyota з 2001 р.
 Ноа (значення)

Примітки